Preview est un terme anglais qui peut désigner :

 , le test d'un jeu vidéo en cours de développement ou qui n'est pas encore commercialisé ;
 , une projection test d'un film à un public test pour recueillir leurs réactions.
Preview, est une web-série de Studio 4